Зернин — фамилия:

 Зернин, Александр Петрович (1821—1866) — российский историк, профессор Харьковского университета.
 Зернин, Сергей Матвеевич (1912—1989) — сержант. Герой Советского Союза.

См. также